Anexo:Episodios de Los Simuladores puede hacer referencia a:

 Anexo:Episodios de Los simuladores (Argentina), serie argentina.
 Anexo:Episodios de Los simuladores (México), serie mexicana.